

Wydarzenia 

 Europa
 Ostrogoci pod dowództwem Totilii odbili Rzym Bizantyjczykom.
 Agil został królem Wizygotów po śmierci Teudegizela.

Zmarli 
 Teudegizel - król Wizygotów

549